23-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 5 по 6 февраля 1983 года на санно-бобслейной трассе в Лейк-Плэсиде, США. Эти соревнования примечательны тем, что чемпионат впервые в своей истории проходил за пределами Европы.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

Февраль 1983 года
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Чемпионаты мира в США
Международные соревнования по санному спорту в США